Ойык — название населённых пунктов в Казахстане:
 Ойык — село в Таласском районе Жамбылской области.
 Ойык — село в Сауранском районе Туркестанской области.